Le tournoi de tennis du Brésil est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2016, classée en catégorie International, se dispute à Florianópolis du  au .

Irina-Camelia Begu remporte le simple dames. En finale, elle bat Tímea Babos, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lyudmyla Kichenok et Nadiia Kichenok.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil (ATP 2016)
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Bresil
Sport au Brésil en 2016
Tennis en juillet 2016
Tennis en août 2016